Municipio de Colerain puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Colerain (condado de Bertie, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Bertie.
 Municipio de Colerain (condado de Belmont, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Belmont.
 Municipio de Colerain (condado de Hamilton, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Hamilton.
 Municipio de Colerain (condado de Ross, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Ross.
 Municipio de Colerain (condado de Bedford, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Bedford.
 Municipio de Colerain (condado de Lancaster, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Lancaster.